

Persone 
Tyrus – ring name del wrestler George Murdoch
Tyrus McGee – cestista statunitense (1991-  )
Tyrus Raymond Cobb – giocatore di baseball statunitense (1886-1961)
Tyrus Thomas – cestista statunitense (1986-  )
Tyrus Thompson – giocatore di football americano (1991-  )
Tyrus Wong – pittore e ceramista sino-statunitense (1910-  )

Zoologia 
Tyrus – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae